Quella di primo ufficiale è una qualifica professionale del settore dei trasporti che può riferirsi a:

Marina mercantile 
Primo ufficiale di coperta: titolo professionale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli Ufficiali di coperta è secondo in comando nella scala gerarchica qualora non sia prevista la figura del comandante in seconda e su cui ricade il comando della nave in caso di inabilità e/o impedimento del comandante.

Primo ufficiale di macchina: titolo professionale marittimo previsto e certificato della normativa internazionale di cui alla IMO STCW in vigore per gli ufficiali di macchina della sezione di macchina secondo nella scala gerarchica qualora sia facente funzioni di direttore di macchina, quarta se sia prevista la figura del secondo direttore di macchina e su cui ricade la responsabilità per la propulsione meccanica della nave in caso di inabilità del direttore di macchina.

Primo ufficiale elettrotecnico: massimo grado degli ufficiali tecnici elettronici di bordo (ETO).

Primo ufficiale radiotelegrafista: massimo grado degli ufficiali marconisti di bordo reggenti la stazione che abbiano compiuto 10 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili.

Aviazione civile 
Primo ufficiale: grado previsto dal Codice della navigazione aerea, per un ufficiale pilota a bordo di un aeromobile civile.